Heteropogon  kan syfta på:

 Heteropogon (djur) –  ett släkte av tvåvingar
 Heteropogon (växter) – ett släkte av växter